Le terme Krantz peut renvoyer à :

Personnalités 
 Albrecht Krantz (1448-1517), chroniqueur allemand.
 Jean-Baptiste Sébastien Krantz (1817-1899), ingénieur et homme politique français.
 Jules François Émile Krantz (1821-1914), amiral et homme politique français. 
 Jules François Joseph Krantz (1849-1909), contre-amiral français, fils du précédent.
 Grover Krantz (1931-2002), anthropologue et professeur universitaire américain.
 Camille Krantz (1848-1924), homme politique français. 
 Steven G. Krantz (né en 1951), mathématicien américain.
 Gunnar Krantz (né en 1962), auteur de bande dessinée suédois.
 Geoffroy Krantz (né en 1981), joueur de handball français.
 Sabine Krantz (1981-), athlète allemande.

Télévision 
 La famille Krantz est au cœur de la série fictive d'animation Chris Colorado.

Cuisine 
 Le krantz, brioche israélienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme